Dubice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Dubice (Kleinaicha), Ortsteil von Česká Lípa, Okres Česká Lípa
 Dubice (Dubitz), Ortsteil von Řehlovice, Okres Ústí nad Labem